Low Moor bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Low Moor (Iowa)
 Low Moor (New Jersey)
 Low Moor (Virginia)

in England:
 Low Moor (Bradford)
 Low Moor (Lancashire)